Фокус-группа:

 Фокус-группа — метод качественных исследований в социологии.
 «Фокус-группа» — рассказ Виктора Пелевина.